Margarita Sánchez puede hacer referencia a:

Margarita Sánchez Romero, arqueóloga española.
Margarita Sánchez Gutiérrez, criminal española.
Cecilia Margarita Sánchez García, política mexicana.
Margarita Sánchez López, coleccionista y galerista española.